Nazajutrz (ang. The Day After) – film z 1983 w reżyserii Nicholasa Meyera
 Nazajutrz (ang. The Morning After) – film z 1986 w reżyserii Sidneya Lumeta
 Nazajutrz (ang. After the Day Before, węg. Másnap) – film z 2004 w reżyserii Attila Janischa

Zobacz też: Pojutrze (ang. The Day After Tomorrow)